Vezikuly může být množné číslo od pojmů:

 vezikul – transportní nebo membránový váček
 vezikula – puchýř